San Marcellino ima više značenja:
 San Marcellino, Caserta
 San Marcellino, Cuneo
 San Marcellino, Lecco